Контракт — многозначный термин:
 В юриспруденции — см. Договор
 Международный контракт
 Контракт о прохождении военной службы — договор, подписываемый лицом, поступающим на добровольную военную службу

 В программировании — см. Контрактное программирование

 В карточных играх — обязательство набрать определённое количество взяток.
 Контракт — особое соглашение между человеком и государством, порождающее административно-правовые отношения.

См. также 
 «Контракт» — советский мультфильм 1985 года.
 «Контракт» — американский фильм 2006 года.
 «Контракт» — вариант перевода названия американского фильма «Стрелок» (2007).

Примечания